Платон Александрович Зубов:
 Зубов, Платон Александрович (1767—1822) — князь, последний фаворит Екатерины II. Активный деятель заговора против Павла I. Один из крупнейших землевладельцев Литвы.
 Зубов, Платон Александрович (1835—1890) — российский тайный советник, благотворитель, землевладелец.